Middlebury ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Middlebury (Connecticut)
 Middlebury (Cook County, Illinois)
 Middlebury (Kane County, Illinois)
 Middlebury (Indiana)
 Middlebury (Ohio)
 Middlebury (Vermont)
 Middlebury Center (Pennsylvania)

sowie des Middlebury College in Middlebury, Vermont.